Тагієв () — азербайджанське прізвище.

Прізвище 

 Тагієв Гаджі Зейналабдін (1823—1924) — азербайджанський підприємець і філантроп.
 Джавід Тагієв (1981) — азербайджанський боксер, призер чемпіонату Європи.
  (1917—1993) — Народний художник Азербайджану.

Азербайджанські прізвища